Where’d You Go, Bernadette ist der Originaltitel folgender Werke:
 Wo steckst du, Bernadette? (Roman), Roman von Maria Semple (2012)
 Bernadette (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Richard Linklater (2019)